Mônaco participou pela primeira vez dos Jogos Olímpicos em 1920, e enviou atletas na maioria das edições dos Jogos Olímpicos de Verão desde então, perdendo apenas os Jogos de 1932, Jogos de 1956, e os Jogos de 1980. Mônaco também participou de todas as edições dos Jogos Olímpicos de Inverno desde 1984.

Até 2008, nenhum atleta de Mônaco havia ganhado uma medalha olímpica, o que significa que Mônaco é o país que mais participou de Olimpíadas (25 edições) sem conquistar medalhas.

O Comitê Olímpico Nacional de Mônaco foi criado em 1907 mas não foi reconhecido pelo COI até 1953.

Quadros de medalhas

Quadro de Medalhas por Jogos de Verão

Quadro de Medalha por Jogos de Inverno

Ver também 
 Mônaco nos Jogos Paraolímpicos
 Competidores Olímpicos de Mônaco

 
Olimpiadas